Lieve jongens (boek): een boek van Gerard Reve
Lieve jongens (film): een film naar het boek
Lieve jongens (platenlabel), een platenlabel van rapper Snelle